O Torneio de Berna de 1983, ou Philips Cup de 1983, foi um torneio de futebol de caráter amistoso realizado em Berna, Suíça, disputado por 4 times de diferentes países.

As equipes desta edição foram o anfitrião Young Boys, Atlético-MG, Grasshopper e Roma.

Jogos

Semi-finais

Disputa do 3º lugar

Final

Campeão 

 O Atlético-MG sagrou-se campeão jogando com João Leite, Fred, Nelinho (62'Miranda), Heleno, Salvador, Marcelo Oliveira (72'Ricardo Eugênio), Renato, Jorge Valença, Formiga, Paulinho Kiss, Éder Aleixo. Técnico: Paulinho de Almeida

Ligações externas 

1983
1983 no futebol